Dorsten steht für:
 Dorsten, Stadt in Nordrhein-Westfalen

Dorsten ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Daniel Dorsten (1643–1706), deutscher Mediziner
 Johannes von Dorsten († 1481), deutscher Theologe und Augustinermönch
 Michiel van Dorsten (* 1986), niederländischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Theodor Dorsten (1492–1552), deutscher Arzt und Botaniker